Mapleton puede hacer referencia a las siguientes localidades:

Mapleton (Dakota del Norte)
 Mapleton (Illinois)
 Mapleton (Iowa)
 Mapleton (Kansas)
 Mapleton (Maine)
 Mapleton (Minnesota)
 Mapleton (Pensilvania)
 Mapleton (Utah)

'''Mapleton (Ontario)